Feely ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Feely, nordirischer Politiker
 Jay Feely (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 John J. Feely (1875–1905), US-amerikanischer Politiker
 Terence Feely (1928–2000), britischer Drehbuchautor

Feely bezeichnet als Ortsname:

 Feely (Montana), Vereinigte Staaten